Боголю́бов — русская фамилия.

Известные носители:
 Боголюбов (архитектор) — советский архитектор. Автор проекта возведённого в Таганроге Круглого дома (1932).

А 
 
 
 
 Боголюбов, Аркадий Николаевич (более известен под фамилией Аполлонов; 1907—1978) — советский государственный и военный деятель; генерал-полковник.
 Боголюбов, Арон Гершевич (род. 1938) — советский спортсмен (дзюдо и самбо), заслуженный мастер спорта СССР.

Б, В 
 Боголюбов, Борис Мелитонович (1878 — после 1919) — русский художник. Учился в МУЖВЗ (1901—1908). Работал в Москве. Экспонировал свои работы на выставках с 1906 года.
 Боголюбов, Валентин Евгеньевич (в монашестве Моисей; 1915—1992) — монах Сергеевой лавры; учёный, педагог, доктор технических наук.
 
 Боголюбов, Вениамин Яковлевич (1895—1954) — советский скульптор.
 Боголюбов, Виктор Леонидович (1874—1935) — хирург, доктор медицинских наук. 
 Боголюбов, Владимир (род. 1954) — советский фигурист-парник, украинский тренер по фигурному катанию.

Г—И 
 Боголюбов, Гавриил Петрович (XVIII век) — российский дипломат.
 Боголюбов, Геннадий Борисович (род. 1962) — украинский предприниматель, миллиардер, совладелец группы «Приват».
 Боголюбов, Дмитрий Иванович (1869—1953) — протоиерей РПЦ, миссионер.
 Боголюбов, Ефим Дмитриевич (1889—1952) — шахматист.
 Боголюбов, Иван Иванович (в монашестве Ириней; 1804—1860) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии.
 Боголюбов, Игорь Павлович (1930—1989) — советский актёр театра и кино.

К—М 
 Боголюбов, Клавдий Михайлович (1909—1996) — советский партийный деятель.
 
 Боголюбов, Леонид Наумович (1930—2018) — советский и российский педагог, академик РАО.
 Боголюбов, Михаил Николаевич (1918—2010) — советский и российский языковед-иранист, академик РАН.

Н

О—Я 
 Боголюбов, Оскар Александрович (более известен под фамилией Кучера; род. 1974) — российский актёр, сын режиссёра Александра Акимовича Боголюбова.
 Боголюбов, Павел Николаевич (род. 1942) — советский и российский учёный-физик, лауреат Ленинской премии.
 Боголюбов, Семён Гаврилович (1791—1842) — российский правовед; профессор Петербургского университета.
 Боголюбов, Сергей Александрович (1907—1990) — директор завода ПО «Севмаш» (1942—1949).
 Боголюбов, Юрий Николаевич (1928—1975) — советский актёр театра и кино, мастер дубляжа и озвучивания.

Боголюбова

См. также 
 Боголюбовы — дворянский род.

Примечания